Кнайпхо́фская ратуша () — ратуша Кнайпхофа, одно из старинных утраченных зданий Кёнигсберга.

История 
Все три города старого Кёнигсберга (Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф) имели на своей территории ратушу. В Кнайпхофе была своя ратуша, построенная в 1695-97 годах. Главный фасад, выполненный в стиле барокко, был разработан архитектором Андреасом Шлютером в 1694 году. Ратуша в Кнайпхофе в Кёнигсберге была построена чуть дальше Кнайпхофше Ланггассе. Заложена в 1695-97 годах и просуществовала до 1968 года.

Галерея

См. также 
 Альтштадтская ратуша
 Лёбенихтская ратуша
 Кёнигсберг

Примечания

Литература 
 Бёттихер, Адольф: Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreußen. Heft VII. Die Bau- und Kunstdenkmäler in Königsberg. 1897.
 Дмитрий Навалихин: К вопросу реконструкции центра города Калининграда, Москва 1958.
 Bernhart Jähnig: 750 Jahre Königsberg, 2008.
 Baldur Köster: Königsberg: Architektur aus deutscher Zeit, 2000.
 Markus Podehl: Architektura Kaliningrada = Архитектура Калининград, Марбург 2012.
 Anton Ulbrich: Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen vom Ende des 16. Jahrhunderts bis gegen 1870, 1926—1929.

Ссылки 

 Подвалы ратуши на Викимапии 

Ратуши Кёнигсберга
Здания и сооружения, построенные в 1697 году
Здания и сооружения, утраченные в 1968 году
Здания и сооружения, заложенные в 1695 году